BHLHE22 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 381 амінокислот, а молекулярна маса — 36 997.

Кодований геном білок за функцією належить до репресорів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, нейрогенез. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки